Dębinka peut  désigner :

Toponymie
en Pologne
 Dębinka, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Dębinka, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie